Jüdische Landesgemeinde steht für:

 Gesetzestreue Jüdische Landesgemeinde Brandenburg
 Jüdische Landesgemeinde Thüringen